вчений секретар Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, кандидат історичних наук.

Народився 13 серпня 1983 року в с. Туринка Жовківського р-ну Львівської обл. 2000–2005 рр. – навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка (спеціальність «історія»); 2005–2009 рр. – на правничому факультеті ЛНУ ім. Івана Франка (спеціальність «правознавство»).

Від 2005 р. працює в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України: аспірант відділу новітньої історії  (2005–2008), молодший науковий (2009–2013), вчений секретар Інституту (від 2013 і дотепер). 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію «Суспільно-політичні процеси в західних областях УРСР (1985–1991): міжнаціональний та міжконфесійний аспекти» (науковий керівник – д.і.н., проф. І.Г. Патер), спеціальність 07.00.01 – історія України. 2015 р. – ДАК МОН України присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник».

Співорганізатор міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, упорядник колективних монографій, відповідальний секретар серійного видання «Галичина: історія, політика, культура», науково-технічний редактор «Енциклопедії історії України» (т. 7–8), вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2014–2015).  Автор понад 100 наукових публікацій, аналітичних доповідних, науково-популярних розвідок. 

Наукові зацікавлення: суспільно-політичні, соціокультурні процеси на сучасному етапі українського державотворення, державно-церковні відносини в історичній ретроспективі.

Стипендії, нагороди: 2009 р. – премія Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації для працівників наукових установ і закладів вищої освіти; 2011 – стипендіат Президента України; 2014 р. – стипендіат Національної академії наук України

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KLLm6ekAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2776-5156

Основні наукові праці: Муравський О.І. Західні землі України: шлях до незалежності. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. 268 с.

Література про вченого: Муравський Олег Іванович.Українські історики. Біобібліографічний довідник. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. Вип. 3. С. 190–191. Серія «Українські історики».